Ардант:

 Ардант — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).
 Ардант — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр.